Az  1970-es úszó-Európa-bajnokságon a férfi  3 méteres műugrás  selejtezőit szeptember 7-én és 8-án, a döntőt szeptember 8-án rendezték. A versenyszámban 24-en indultak. A győztes az olasz Giorgio Cagnotto lett.

Eredmények

Selejtező
Zölddel kiemelve a döntőbe jutottak

Döntő

Források

Műugrás az 1970-es úszó-Európa-bajnokságon